Хо́лодівка (до 1948 року — Османчик, ) — село в Україні, у складі Судацької міської ради Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим